Hattonville (Meuse) - voormalige gemeente in het departement Meuse
 Hattonville (Yvelines) - een gehucht in de gemeente Allainville in het departement Yvelines